HTN est un sigle qui peut désigner :
 Hierarchical task network (en français, réseau hiérarchisé de tâches), en intelligence artificielle, une approche à la planification automatique.

HTN est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Hotan, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports